NGC 5863 (інші позначення — ESO 581-22, MCG -3-39-1, NPM1G -18.0484, PGC 54160)

Об'єкти NGC
Терези (сузір'я)
Галактики